Skinhead Revolt — сборник, выпущенный Trojan Records в 1997 году.

Об альбоме 
На Skinhead Revolt представлены записи поздних 60-х годов (времени начала развития скинхед-культуры) в стиле «Скинхед регги». Были выпущены версии на CD и EP на виниловой пластинке (винил выпущен лейблом Earmark в 2003 году).

Список композиций 
 Joe The Boss — Skinhead Revolt
 Clancy Jones — What Will Your Mama Say
 Pat Kelly — If It Don’t Work Out
 GG All Stars — Champion
 Lloyd Parks — A Little Better
 Paragons, The — Left With A Broken Heart
 Lloyd Charmers — In The Spirit
 Tennors — Reggae Girl
 Lloyd Charmers — Death A Come
 Hot Rod All Stars — Skinhead Speaks His Mind
 Pat Kelly — The Dark End Of The Street
 Clancy Eccles — Shu Be Du
 Eric Donaldson — Come A Little Closer
 GG All Stars — Barbabus
 Maytones, The — Loving Reggae
 Soul Ofrus — Ease Me Up Officer
 Paragons, The — Got To Get Away
 Busty Brown — To Love Somebody
 Rudy Mills — Place Called Happiness
 Silver Stars — Last Call

Ссылки 
 Discogs.com
 Skinhead Revolt (20 Skinhead Classics) — Various Artists — Specifications 
 В продаже на Amazon

Альбомы в стиле ска